Тоні Гайнц (;  , Пало-Альто, Каліфорнія) — американський фізик, оптик. Доктор філософії (1982), професор Стенфорда (з 2015) та Колумбійського університету (1995—2014).

Біографія 
Закінчив з відзнакою Стенфордський університет (бакалавр фізики, 1978), в 1982 році здобув ступінь доктора філософії з фізики у Каліфорнійському університеті в Берклі. Потім працював в дослідному відділі IBM в Yorktown Heights, New York (в  в 1983—1995 рр.).З 1995 року професор у Каліфорнійському університеті (іменний David M. Rickey Professor в 2001—2014 рр.), де в 2003—2007 роках завідував кафедрою електротехніки. З 2015 року в Стенфорді. Також в 2015—2019 рр. директор відділу хімічних наук .

Автор понад 230 наукових робіт, здобув 17 патентів США.

Нагороди та визнання 
 1978: Levine Award for Outstanding Studies in Physics Стэнфорда
 1992: IBM Outstanding Technical Achievement Award
 1994: IBM Invention Award
 1995: Ernst Abbe medal, 
 1996: Премія Гумбольдта
 2005: Great Teacher Award Колумбійського університету
 2008:  (спільно з Федон Авуріс)
 2014: 
 2019: Clarivate Citation Laureate
 2020: 
 2021: член Американської асоціації сприяння розвитку науки;
 член Американського фізичного товариства

Доробок

Примітки

Посилання 
 Heinz Group, Stanford 

Люди IBM